Osoby noszące nazwisko Baew
 Baju Baew (ur. 1941) – bułgarski zapaśnik
 Kałojan Baew (ur. 1972) – bułgarski zapaśnik